Grote Zaal (Breda), een zaal in het kasteel van Breda
 Grote Zaal (Harry Potter), een zaal in Zweinstein, de toverschool uit Harry Potter.